Olimpiada Techniki Samochodowej – olimpiada szkolna sprawdzająca kompetencje uczniów w zakresie techniki samochodowej, organizowana od 2000 – początkowo przez miesięcznik Auto Moto Serwis, od 2001 również z Wydawnictwami Komunikacji i Łączności. Funkcjonuje w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. W olimpiadzie mogą brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. 

Minister Edukacji Narodowej jest patronatem honorowym od 2007.

Cele 
Celem olimpiady jest:
 upowszechnianie i pogłębianie wiedzy z szeroko pojętej techniki samochodowej,
 szlachetna rywalizacja pomiędzy szkołami o tytuł Samochodowej Szkoły Roku,
 szerzenie wśród uczniów wiedzy, pozytywnego kształtowania zainteresowań,
 zachęcenie zdolnych, młodych ludzi do inwestowania w siebie.

Etapy 
Olimpiada składa się z trzech etapów:
 zawodów I stopnia – odbywających się w szkołach uczniów, biorących udział w olimpiadzie; ma wyłonić najlepszych uczniów (2-3 osoby) z danej placówki,
 zawodów II stopnia (półfinał) – odbywających się na Politechnice Warszawskiej w formie pisemnego testu,
 zawodów III stopnia (finał) – odbywających się na terenie stacji obsługi samochodów – zadaniem są praktycznie ćwiczenia; bierze w nich udział 10 najlepszych uczniów wyłonionych z etapu II.

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Motoryzacja
Techniki Samochodowej